Флакер — фамилия. Известные носители:

 Флакер, Александр (1924—2010) — хорватский литературовед.
 Флакер, Тайша — баскетболистка.
 Флакер, Хэмптон — американский актёр.
 Флакер, Эдуардо (1896—1951) — испанский теннисист.